Altheim, une commune du Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement d'Alb-Danube, près d'Ehingen ;
 Altheim, une commune du Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement de Biberach ;
 Altheim, une commune du Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement d'Alb-Danube ;
 Altheim, un quartier de la commune allemande de Blieskastel, dans le Land de la Sarre ;
 Altheim, un quartier de la commune allemande de Horb am Neckar dans le Bade-Wurtemberg ;
 Altheim, un quartier de la commune allemande de Walldürn dans le Bade-Wurtemberg ;
 Altheim, un quartier de la commune allemande de Dietersheim en Bavière ;
 Altheim, un quartier de la commune allemande d'Essenbach en Bavière ;
 Altheim, un quartier de la commune allemande de Münster dans le Land de Hesse ;
 Altheim, un quartier de la commune allemande de Schemmerhofen dans le Bade-Wurtemberg ;

 Altheim, une ville de la région de Braunau am Inn.

 Franz Altheim (1898-1976), historien allemand ;
 Wilhelm Altheim,  peintre allemand.